Hrvatska:
 Sokolac (utvrda), Utvrda u općini Brinje

BiH:
 Sokolac, grad i općina u Bosni i Hercegovini
 Sokolac (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo,

Crna Gora:
 Sokolac (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje